Pístový stroj je stroj, vybavený písty. Může to být

Pístový motor
Pístové čerpadlo
Pístový kompresor

Stroj, poháněný nějakým druhem pístového motoru